L’isola disabitata (dt. etwa unbewohnte Insel) steht für folgende Musikwerke:

 L’isola disabitata (Metastasio), Libretto von Pietro Metastasio, vertont von Joseph Haydn und anderen
 L’isola disabitata (Goldoni), Libretto von Carlo Goldoni, vertont von Giuseppe Scarlatti